Radisson peut désigner:

Personnalités

Pierre-Esprit Radisson (c. 1636 – 1710), explorateur et commerçant de fourrures français en Nouvelle-France.

Toponymes

Canada 
Radisson, ville québécoise.
Radisson, circonscription électorale provinciale du Manitoba.
Radisson, station du métro de Montréal.
Aéroport de Radisson Grande-Rivière, un aéroport dans la région subarctique du Grand-Nord québécois, à 30 kilomètres de la localité de Radisson.
Baie Radisson, une baie de la rive Ouest du lac Mistassini traversée par la rivière Rupert, au Nord-du-Québec.
Radisson (Saskatchewan), municipalité de la Saskatchewan.

États-Unis 
 Radisson, census-designated place située dans l’État de New York ;
 Radisson, ville américaine du Comté de Sawyer, dans l'État du Wisconsin ;
 Radisson (Wisconsin), village situé dans la ville de Radisson, Comté de Sawyer ;
 Lac Radisson, un lac du Minnesota.

Hotels
Radisson Hotels & Resorts, chaîne hôtelière américaine :
Radisson Blu, chaîne d'hôtels de luxe, dont :
Hôtel Radisson Blu à Amsterdam ;
Hôtel Radisson Blu à Bamako ;
Hôtel Radisson Blu 1835 à Cannes ;
Hôtel Radisson Blu Royal à Copenhague ;
Hôtel Radisson Blu à Nantes ;

Autres
 Radisson, série télévisée québécoise;
NGCC Pierre Radisson, un brise-glace de la Garde côtière canadienne. Son port d'attache hivernal est le port de Québec au Québec.
NM Radisson, un navire faisant partie de la flotte de la Société des traversiers du Québec.
Radisson (Amtrak), nom officiel du train du tronçon Chicago-Milwaukee.
Radisson Lackawanna Station Hotel, une gare ferroviaire en Pennsylvanie, aux États-Unis.
Radisson Substation, une station électrique d'Hydro-Québec près de Radisson, Québec, Canada.